Астика може да се отнася за:

 Астика – територията на днешна Странджа, получила названието си от тракийското племе асти.
 „Астика“ – търговска марка българска бира, която се произвежда от „Каменица“АД.
 Астика АД – бивша българска пивоварна, която през 2001 г. се влива в „Каменица“АД.
 Астика и настика – технически термини в индуизма, които се използват за класификация на индуистките философски школи във връзка със заеманите от тези школи възгледи по отношение на авторитета на Ведите.
 „Астика“ – младежка и доброволческа организация, фондация с нестопанска цел